Эудженио Монти (; 23 января 1928, Доббиако, Италия — 1 декабря 2003, Беллуно, Италия) — итальянский бобслеист, двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира (семикратный в двойках, двукратный в четвёрках). За проявление принципов фейр-плей в 1964 году был удостоен медали Пьера де Куберетена.

Биография 
Родившись в Доббиако, «Летающий Красноголовый» стал лучшим юным итальянским горнолыжником: он выиграл национальные чемпионские титулы в слаломе и гигантском слаломе, а также бронзовую медаль в скоростном спуске. Однако в 1951 году он разорвал связки на обоих коленях и остановил свою горнолыжную карьеру. После этого Монти переключился на бобслей.

В 1954 году он выиграл свой первый чемпионат Италии и в 1957 году — чемпионат мира. В 1956 году на Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо он завоевал две серебряные медали — в парах и четвёрках. В 1960 году он не смог участвовать в Олимпийских играх, так как по экономическим причинам бобслей на ней не проводился.

В 1964 году в Инсбруке совершил поступок, обретший мировую известность. Его двойка лидировала и у его главных конкурентов британцев Энтони Нэша и Робина Диксона сломался боб. Монти, признававший их достойными соперниками, отдал необходимую деталь со своего боба соперникам, в результате чего они выиграли. Похожий поступок он совершил во время соревнования четвёрок, когда собственноручно отремонтировал снаряд канадцев, которые в результате получили золото. Там же в Инсбруке Монти был знаменосцем сборной Италии. В честь этого его именем был назван один из поворотов трассы в Санкт-Морице.

В 1968 году в Гренобле наконец и двойка и четвёрка Монти получила золото. Однако в двойке Италия показала то же время, что и ФРГ, и первенство отдали Монти с де Паолисом только потому, что на одной трассе они установили рекорд. Монти хотел обратиться к судьям, чтобы и ФРГ присудили золото, так как «нам всего лишь повезло в первом заезде», а справедливость должна быть. Еле-еле коллеги по четвёрке уговорили его оставить медаль себе.

После Олимпийских игр в Гренобле он ушёл из спорта и занялся своей бобслейной трассой в Кортина д’Ампеццо — ухаживал за ней, устраивал соревнования.

Его сын стал наркоманом и вскоре умер. Под конец жизни Монти болел болезнью Паркинсона. Из-за того, что не мог больше быть в спорте и вообще вести активный образ жизни в 2003 году в возрасте 75 лет застрелился.

Награды 
 Июль 2009 — Международная премия «Меценат»

Примечания

Ссылки 
 Профайл спортсмена на сайте databaseOlympics.com 
 
 «Конец легенды». Из блокнота Долгополова. «Российская газета» № 155 (4979) от 20 августа 2009.

Бобслеисты по алфавиту
Бобслеисты Италии
Горнолыжники Италии
Спортсмены нескольких видов спорта
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по бобслею
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1956 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1956 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по бобслею